Это список резолюций Совета Безопасности ООН с 1501 по 1600, принятых в период с 26 августа 2003 г. по 4 мая 2005 г.

Резолюции Совета Безопасности ООН
1501